Латвійська футбольна Вища ліга 2012 — 21-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Латвії. Титул чемпіона вперше здобула Даугава (Даугавпілс).

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Вентспілс взяв участь у Лізі Європи УЄФА 2013—2014 як переможець Кубку Латвії 2012—2013

Позначення:

Результати

Плей-оф 

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|14/18 листопада 2012

|}

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Латвійська вища ліга на soccerway 

2012
Латвія